Ниже приведён список эпизодов американского комедийного анимационного телесериала «Южный Парк».

Сериал «Южный Парк» берёт начало в 1992 году, когда Трей Паркер и Мэтт Стоун нарисовали короткий мультфильм «Дух Рождества (Иисус против Фрости)». Премьера сериала состоялась 13 августа 1997 года; на 2019 год в эфир вышел двадцать третий сезон. На 13 июля 2022 года было выпущено 319 эпизодов «Южного Парка».

В настоящий момент двадцать три сезона доступны в США (Регион 1) на DVD. В Европе (Регион 2) также двадцать три сезона выпущены на DVD. Премьера полнометражного фильма «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» состоялась 30 июня 1999 года, когда создавался третий сезон. Премьера двадцать пятого сезона состоялась 2 февраля 2022 года.

Список эпизодов первых восьми сезонов упорядочен по дате выхода в эфир. Это связано с тем, что во втором эпизоде восьмого сезона упоминается событие, произошедшее в четвёртом эпизоде восьмого сезона.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (1997—1998)

Сезон 2 (1998—1999)

Сезон 3 (1999—2000)

Сезон 4 (2000)

Сезон 5 (2001)

Сезон 6 (2002)

Сезон 7 (2003)

Сезон 8 (2004)

Сезон 9 (2005)

Сезон 10 (2006)

Сезон 11 (2007)

Сезон 12 (2008)

Сезон 13 (2009)

Сезон 14 (2010)

Сезон 15 (2011)

Сезон 16 (2012)

Сезон 17 (2013)

Сезон 18 (2014)

Сезон 19 (2015)

Сезон 20 (2016)

Сезон 21 (2017)

Сезон 22 (2018)

Сезон 23 (2019)

Сезон 24 (2020—2021)

Сезон 25 (2022)

Спецвыпуски Paramount+ (2022)

Сезон 26 (2023)

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов мультсериала «Южный Парк» на сайте South Park Studios
 Список эпизодов мультсериала «Южный Парк» на сайте Internet Movie Database

Списки «Южного Парка»
Южный Парк